Вільє́-ле-Мор'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 86,7 км на північ від Орлеана, 20 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 514 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1359,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-ле-Мор'є на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-ле-Мор'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-ле-Мор'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-ле-Мор'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-ле-Мор'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар